Alexandre Giraudet (1797-1863), médecin et historien français.
 Eugène Giraudet (1827-1888), médecin et historien français, fils du précédent.
 Alfred Giraudet (1845-1911), basse française.
 Eugène Giraudet (1860-1916), danseur et professeur français.
 Henri Giraudet, fondateur de l'entreprise Giraudet, spécialisée dans les quenelles, soupes et sauces.
 Pierre Giraudet (1919-2007), haut fonctionnaire puis chef d'entreprise.
 Famille Giraudet de Boudemange, famille subsistante de la bourgeoisie française